Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 71001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 grudnia 1999 do 30 listopada 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

71001-71100

71101-71200

71201-71300

71301-71400

71401-71500

71501-71600

71601-71700

71701-71800

71801-71900

71901-72000

Przypisy 

Lista planetoid 071001-072000